

Letteratura 
 Gone with the Wind – titolo originale del romanzo Via col vento scritto da Margaret Mitchell e pubblicato nel 1936

Cinema 
 Gone with the Wind – titolo originale del film Via col vento diretto da Victor Fleming nel 1939, trasposizione del romanzo omonimo

Musica 
 Gone with the Wind – singolo di Horace Heidt del 1937
 Gone with the Wind – album del Dave Brubeck Quartet del 1959

Teatro 
 Gone with the Wind – musical di Margaret Martin del 2008, trasposizione del romanzo omonimo